О́страя Гора́ () — гора в Украинских Карпатах, в северо-западной части массива Полонинского хребта, северо-восточнее Полонины Руна.

Расположена на границе Великоберезнянского и Воловецкого районов Закарпатской области, юго-западнее села Перекрёстного.

Гостра Гора представляет собой небольшой вытянутый с юго-востока на северо-запад хребет, состоящий из двух практически равновеликих вершин: северо-западной (1405,2 м) и юго-восточной (1404,3 м). Еще одна, несколько меньше вершина, расположена дальше на северо-запад.

Гора до высоты примерно 1300 м покрыта лесами, выше — полонины.

 На юго-западных склонах горы расположены истоки реки Лютянка.
 Южнее горы расположен Турье-Полянский зоологический заказник.

Примечания

Источники 
 
 Фото Гостра Гора 

Украинские Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Горные вершины Украины